Чемпионат Польши 1984 — 41-е первенство, которое проходило с 12 по 26 февраля в Познани.

Таблица

Ссылки 
 XLI Szachowe Mistrzostwa Polski Poznań 1984
 41. Indywidualne Mistrzostwa Polski Mężczyzn w Szachach (www.szachypolskie.pl)

1984 год в шахматах
Чемпионаты Польши по шахматам